Une dracoliche est une créature imaginaire de fantasy qui évoque l'apparence d'un dragon squelettique ou en décomposition très avancée.

Cette créature est apparue pour la première fois avec le jeu de rôle Donjons et Dragons où elle prend un rôle classique d'antagoniste pour le groupe de joueurs, appliquant le concept de la liche aux dragons de cet univers. Elle se rencontre depuis lors dans d'autres jeux, notamment vidéos, toujours comme un adversaire des joueurs.

Dans le jeu de rôle Donjons et Dragons 
La dracoliche fut introduit au jeu de D&D dans la première édition de Advanced Dungeons & Dragons. C'était aussi l'une des nouvelles créatures introduites pour le décor de campagne des Royaumes oubliés. 

Initialement, une dracoliche est un dragon qui renonce à son existence pour obtenir la vie éternelle, ce qui, au regard de l'espérance de vie des dragons dans AD&D, constitue un sacrifice plus que conséquent. Le rituel qui permet la transformation en liche est gardé jalousement secret et est terriblement risqué tant pour celui qui en est la cible pour le lanceur de sorts, l'échec entraînant la mort et la damnation.

S'agissant d'une magie nécromantique extrêmement puissante, elle est nécessairement associée au mal, ce qui conduit, dans AD&D à ce que ce soient les dragons chromatiques (blanc, vert, noir, bleu et rouge) qui soient les utilisateurs privilégiés de ce sortilège. Il suppose alors la collaboration d'un prêtre ou d'un magicien suffisamment puissant pour convoquer le sort. 

De fait, il s'agit, ni plus, ni moins, arracher la force vitale du dragon à son corps, après que le dragon se soit empoisonné et de l'attacher à un phylactère. Ce phylactère, réceptacle de l'esprit du dragon lui permettra d'être en sûreté le temps pour lui de posséder le corps d'un dragon, le plus souvent lors de la création, le sien. Le phylactère est essentiel, car il permet à la dracoliche de survire à la destruction de son corps, notamment dans la confrontation avec des aventuriers de haut niveau.

Après le trépas du dragon et sa transformation, celui-ci acquiert de nouveaux pouvoirs liés aux nécrophages.

Advanced Dungeons and Dragons  (1978) 
Dans AD&D, La dracoliche (dragon de nuit) apparaît pour la première fois dans The Cult of the Dragon, par Ed Greenwood, dans Dragon #110 (), puis dans Royaumes oubliés Waterdeep and the North (1987).

Advanced Dungeons and Dragons  (1989-1999) 
Dans AD&D2, une dracoliche nommé Rauglothgar apparaît dans la production Hall of Heroes (Forgotten Realms) (1989). Le dracoliche fut réintroduit en créature dans le premier Monstrous Compendium Forgotten Realms Appendix (1989), puis apparaît dans Forgotten Realms Campaign Setting révisé (1993).

La dracoliche figure également dans le Monstrous Manual (1993). Plus tard, le dracoliche continue d'apparaître dans les production Royaumes oubliés Cult of the Dragon (1998).

Donjons et Dragons 3.0 (2000-2002) 
Le modèle du Dracoliche et le proto-dracoliche apparait dans Forgotten Realms Campaign Setting (2001) pour cette édition

Donjons et Dragons 3.5 (2003-2007) 
Le modèle du Dracoliche apparait dans Draconomicon: The Book of Dragons (2003), comprenant l'Ancien Dracoliche Bleue en tant que créature échantillon.

Le Dracoliche dut détaillé dans Dragon #344 (June 2006), dans «L'Écologie du Dracoliche».

Donjons et Dragons  (2008-2013) 
Le Dracoliche est toujours présent pour la quatrième édition. Il apparait dans le Bestiaire Fantastique incluant différents niveaux de Dracoliche pour les rencontres tels que le Dracoliche Sombrefeu ainsi que le Dracoliche runique. Le manuel fournit une fiche tactique pour chaque catégorie.

Donjons et Dragons  (2014-) 
Le modèle du Dracoliche apparait dans le Manuel des Monstres de cette édition (2014).

Le culte des dragons dans les Royaumes 
Dans le monde des Royaumes oubliés, le culte du Dragon est une organisation secrète qui vénère les dragons maléfiques et aide plus particulièrement ceux-ci à franchir le pas vers la non-vie et à devenir des dracoliches. Le culte croit que le monde doit être dominé par les dragons morts-vivants, qui, par leur immortalité, sont plus à même de diriger. 

Nécessairement vue comme maléfique, le culte est présent dans l'ensemble des royaumes, au travers de cellules comportant des membres permettant de poursuivre les buts du culte, que ce soit par le pouvoir politique, la magie ou le commerce, les activités nécessitant des matières premières pour le moins exotiques.

L'organisation du culte est extrêmement secrète et ses membres sont pourchassés dans la plupart des Royaumes, il a toutefois constitué une place forte des montagnes du Couchant, dans les contrées du Mitan occidental., Le culte est parvenu à découvrir un volcan éteint, alors connu comme le Puits des Dragons. Le Puits des Dragons est l'antique cimetière où venait s'éteindre les anciens dragons, leurs ossements jonchant le puits, sans parler de la nature intrinsèquement magique du lieu et des richesses qui ont été laissées par les créatures mourantes. 

Le culte du Dragon s'est approprié le Puits des Dragons, a réveillé son ancien gardien, une ombre dragon morte-vivante et a entrepris de bâtir une forteresse inexpugnable sur le puits, tout en conservant l'entrée souterraine laissée par le volcan. Récupérant les immenses trésors abandonnés dans le puits, le culte a pu financer une citadelle bâtie sur plusieurs niveaux, avec en son centre, la Chambre d'Ascension, où le rituel pour transformer un dragon en dracoliche est exécuté.

Description 
Peu après la transformation, comme pour une liche, la dracoliche conserve son apparence initiale, le temps que les tissus se nécrosent, que la chair pourrisse et que le cuir des ailes s’effiloche pour ne plus laisser que quelques lambeaux. Elle peut toujours voler, en dépit de l'état de ses ailes, la magie suppléant à cet état. A son stade ultime, la dracoliche se présente comme un gigantesque squelette de dragon dont seuls les yeux présentent une lueur malveillante. 

La dracoliche conserve l'essentiel de la puissance originelle du dragon, notamment ses capacités de jeteur de sort, tout en acquérant les avantages du statut de la non-vie. Elle acquiert ainsi diverses immunités, notamment au froid, ainsi qu'une résistance au dégâts, à la magie, au poison et d'une manière générale à tout ce qui a prise sur le vivant.

De par sa nature nécromantique, elle possède un pouvoir de contrôle sur les mots-vivants de classe inférieure. 

Elle ne conserve pas le souffle dont elle disposait en tant que dragon vivant et utilisera désormais un souffle froid.

Sa qualité de liche la rend invulnérable, si son corps est détruit, son esprit retourne à son phylactère quelle que soit la distance qui le sépare de l'objet, où il réside jusqu'à ce qu'il puisse posséder à nouveau le corps d'un autre dragon, ce qui pousse d'ailleurs les dracoliches à conserver des "corps de rechange".

La dracoliche est, comme la liche, vue comme une antagoniste malfaisant, maléfique, ayant commis le pire crime contre la vie elle-même, ce qui colle avec le côté très manichéen du Donjons et Dragons d'origine. Le fait que la plupart des candidats à la transformation soient des dragons maléfiques concourt à cette orientation.

Dans la littérature et les jeux vidéos 
Bien que la Dracoliche est une créature désormais classique dans la littérature d'heroic-fantasy, elle ne découle d'aucune référence dans la mythologie classique. La première utilisation de la Dracoliche se fit dans une aventure de Donjons et Dragons (voir « Dracoliche en Greyhawk » en dessous). Depuis, cette créature fut utilisée par plusieurs auteurs de romans fantastiques, jeux de rôles et jeux vidéo. Presque tous les types de jeux de rôle fantastique ont leur propre vision ou version d'une dracoliche (Dragon Squelettique).

Les Royaumes oubliés
Dans les Royaumes oubliés Décor de campagne pour Donjons et Dragons, le Culte du Dragon joue un rôle essentiel dans la création de dracoliches, fournissant les moyens et le personnel aux dragons désireux de rejoindre la non-vie. L'organisation a également donné naissance à d'autres variétés de dragons morts-vivants, aussi bien que d'autres espèces de dragons comme le dracimera (un dragon-chimère) et le mantidrake (un dragon-manticore).

Le roman d'Ed Greenwood, Magefeu introduit plusieurs dracoliches dans son récit.

Dans les séries de livres Sellswords, Jarlaxle Baenre et Artemis Entreri rencontrent, combattent et finissent par contrôler une dracoliche, issue d'un dragon noir nommé Urshula.

Dans les séries de livres Transitions, Cadderly, Drizzt, Ivan, Pikel, Jarlaxle et Bruenor combattent un dragon rouge transformé en dracoliche, Hephaestus, de la série de livres Sellswords. Ils combattent la dracoliche parce que celle-ci veut prendre sa revanche sur Jarlaxle and Cadderly (voir Sellswords series, Servant of the Shard), et parce qu'ils croient le dragon être la source de la « transe » de Cattie-Brie et des souvenirs survenant. Aussi, quiconque entre en contact avec son esprit en souffrira autant.

Greyhawk
La plus ancienne mention d'une dracoliche (qui est aussi simplement décrite comme étant un «dragon mort-vivant) appartient a Faucongris décor, découvert lors de l'aventure White Plume Mountain. Il y a une note sur la carte de l'aventure concernant un dragon mort-vivant nommé Dragotha, anciennement l'épouse de Tiamat, dont les pouvoirs furent donnés par le déité Kyuss. On ne sait pas si d'autres dracoliches existent à Faucongris.

World of Warcraft 
L'extension Wrath of the Lich King est annoncée par une vidéo montrant Arthas réveillant le corps d'un ancien dragon, pris dans les glaces, avant de prendre son envol.

Au cinéma 
 Dans le film Chasseurs de Dragons, sorti en 2008, adapté à la série, l'antagoniste principal du film est nommé le Bouf-Monde et revêt fidèlement l'apparence d'une dracoliche.
 Dans la série le Game of Thrones, saison 7, épisode 6, le Roi de la Nuit, après avoir abattu Viserion d'une lance de glace, ordonne à ses troupes de le tirer du lac où son cadavre repose. Posant sa main sur sa gueule, il le réveille avant de le chevaucher et d'abattre le Mur, permettant l'invasion du Don et des terres des Stark. Il tombe lors du combat dans Winterfell, comme les autres marcheurs blancs, lorsque le Roi de la Nuit est terrassé par Aria Stark.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liche (créature)
 Dragon (Donjons et Dragons)

Lien externe 
 Dragotha's Lair

Dragon de fiction
Créature des Royaumes oubliés
Mort-vivant